Хаано () — остров в Тихом океане в архипелаге Хаапай. Как и весь архипелаг, входит в состав Королевства Тонга. Площадь Хаано составляет 6,58 км².

Остров расположен на северной оконечности атолловой гряды, которая также включает острова Фоа () и Лифука (). Он вытянут с юго-востока на северо-запад. Непосредственно к югу от острова расположен небольшой необитаемый островок Нукунамо (), за ним — остров Фоа.

Все поселения острова расположены на «внутреннем» западном берегу лагуны. Деревня Хаано является центром одноимённого района. Помимо острова Хаано, туда входит остров Моунгаоне () в 20 километрах к западу, а также несколько островов без постоянного населения. Всего на острове находится четыре деревни, суммарное население которых на 2011 год составляло 419 человек:

Примечания 

Острова Хаапай